Мощеница:

 Мощеница — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Горлицкий повят, Малопольское воеводство.
 Мощеница — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство.
 Мощеница — железнодорожная станция в селе Мощеница в гмине Мощеница, в Лодзинском воеводстве Польши.